Григорий Айзенберг:
 Айзенберг, Григорий Абрамович (более известен под фамилией Железногорский; 1896—1938) — советский юрист, председатель Верховного Суда Украинской ССР.
 Айзенберг, Григорий Давыдович (1908—1993) — оператор комбинированных съёмок.
 Айзенберг, Григорий Захарович (1904—1994) — советский учёный в области электродинамики и связи.